Тифий (мифология) — в греческой мифологии знаменитый звездочёт, аргонавт, кормчий «Арго» на пути в Колхиду .
 Тифий (демон) — демон ночных кошмаров и лихорадки.
 Тифий — вариант перевода имени великана Тития.

Примечания

См. также 
 Тифия